Carlos Ohara (Marília, 2 de agosto de 1965) é um jornalista brasileiro  .

Ohara foi correspondente internacional do jornal O Estado de S. Paulo na Ásia na década de 90 e teve seus textos publicados em quase todos os órgãos de comunicação da chamada grande imprensa. Também atuou em rádios e na extinta TV Manchete. Combativo, o jornalista se notabilizou como um dos expoentes do jornalismo investigativo nacional.

Nascimento, Celso (23 de Janeiro de 2012). Para que serve o dinheiro público das câmaras municipais?<http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1215735&tit=Para-que-serve-o-dinheiro-publico-das-camaras-municipais>. GAZETA DO POVO'

Carlos Ohara
Naturais de Marília